Visuele analyse (beleggen), een manier om bij beleggen toekomstige trends in de markt te voorspellen.
Visuele analyse (lezen), een deelvaardigheid in het proces van het leren lezen.
Visuele analyse (kunst)